Denzel Siamsialela (* 2004) ist ein simbabwischer Leichtathlet, der sich auf den Sprint spezialisiert hat.

Sportliche Laufbahn 
Erste internationale Erfahrungen sammelte Denzel Siamsialela im Jahr 2022, als er bei den Afrikameisterschaften in Port Louis mit 21,53 s in der ersten Runde im 200-Meter-Lauf ausschied und mit der simbabwischen 4-mal-100-Meter-Staffel in 39,81 s gemeinsam mit Ngoni Makusha, Dickson Kamungeremu und Tapiwa Makarawu die Bronzemedaille hinter den Teams aus Kenia und Südafrika gewann.

Persönliche Bestleistungen 
 100 Meter: 10,82 s (−1,6 m/s), 14. Mai 2022 in Francistown
 200 Meter: 21,52 s (+2,9 m/s), 11. Juni 2022 in Port Louis

Weblinks 
 

200-Meter-Läufer (Simbabwe)
4-mal-100-Meter-Staffel-Läufer (Simbabwe)
Simbabwischer Meister (Leichtathletik)
Simbabwer
Geboren 2004
Mann